

Carriera

Nazionale
Ha giocato sia nella nazionale Under-21 dell'Irlanda del Nord che in quella dell'Irlanda.

Collegamenti esterni

Calciatori nordirlandesi
Calciatori irlandesi